Cecilia Engström kan syfta på:

Cecilia Engström (kristdemokrat) (född 1972), kristdemokratisk politiker
Cecilia Engström (miljöpartist) (född 1980), miljöpartistisk politiker